StudentConsulting är ett av Sveriges största och ett av nordens ledande bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat på studenter, akademiker och unga.

StudentConsulting arbetar med deltidsbemanning, heltidsbemanning och rekrytering gentemot inom 9 olika områden; 
 IT/Teknik 
 Lager/Logistik 
 Kundservice/CallCenter 
 Produktion/Industri 
 Ekonomi/Finans 
 Kontor/Administration 
 Butik/Handel 
 HR/Personal  
 Försäljning/Marknad

Historia 
Företaget grundades i Luleå 1997 av två studenter Vd Tobias Lindfors och Niklas Jansson. Affärsidén var att föra ut universitets- och högskolestudenter i näringslivet genom att erbjuda extrajobb vid sidan av studierna.

Etablering  
Internt på företaget arbetar ca 400 personer uppdelat på 108 orter i Skandinavien.

Företaget finns även i Norge och Danmark.

Utmärkelser 
StudentConsulting har de senaste 6 åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 110%                    
Två år i rad, 2008 och 2009 hamnade företaget på första plats på Tillväxtlistan som Sveriges snabbast växande företag av konsultbolaget Ahrens Rapid Growth. 2010 och 2011 blev StudentConsulting andraplacerade på samma lista. Mellan åren 2005 och 2009 blev företaget ett flertal gånger utnämnt av Dagens Industri som Gasellvinare i Norrbotten. Företagets VD Tobias Lindfors har tilldelats utmärkelsen Årets Företagare i Luleå 2005 och 2009, samt Årets Företagare i Sverige 2010.

Auktoriserat bemanningsföretag 
StudentConsulting är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i Almega Bemanningsföretagen. Företaget har kollektivavtal med LO och Unionen och är även godkända av alla övriga aktuella fackförbund. StudentConsulting är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001

Externa länkar 
StudentConsulting
StudentConsulting Norge
StudentConsulting Danmark

Svenska bemanningsföretag
Företag bildade 1997